Illukut bezeichnet:
 Illukut (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Illukut (Bucht, Qasigiannguit), Bucht im Distrikt Qasigiannguit, Grönland